Die Abkürzung RLB steht für:

 Raiffeisenlandesbank
 Reichslandbund
 Reichsluftschutzbund
 Rheinische Landesbibliothek Koblenz
 Rohrbach-lès-Bitche, eine Gemeinde in Lothringen, Frankreich
 RUS Aviation, eine Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (ICAO-Code)

RLB